Jaunpur może dotyczyć: 
 Jaunpur – miasto w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh, na Nizinie Hindustańskiej
 Jaunpur – dystrykt w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh
 Sułtanat Jaunpurski – niepodległe państwo istniejące w północnych Indiach od 1394 do 1479